Monster High - Bù York, Bù York è un film statunitense del 2015 diretto da Steve Sacks e Mike Fetterly, basato sulla linea americana di bambole Monster High.

Critica

Protagonisti 
 Cleo de Nile (doppiata da Emilia Costa) 
 Catty Noir (doppiata da Salli Saffioti in inglese)
 Nefera De Nile (doppiata da Karen Strassman in inglese e da Rachele Paolelli in italiano)
 Deuce Gorgon (doppiata da Salli Saffioti)
 Pharao (doppiata da Alex Polidori)
 Clawdeen Wolf (doppiato da Marzia Dal Fabbro)
 Luna Mothews (doppiata da Salli Saffioti)
 Toralei Stripe (doppiata da Salli Saffioti in inglese e da Barbara Pitotti in italiano)
 Frankie Stein (doppiato da Eleonora Reti)
 Elle Eedee (doppiato da James Horan)
 Astronova (doppiata da Laura Bailey)
 Mouscedes King (doppiata da Yeni Alvarez)
 Draculaura (doppiata da Chiara Gioncardi)

Distribuzione

Stati Uniti 
Il film negli Stati Uniti è uscito in DVD il 29 settembre 2015, in Francia il 20 ottobre.

Colonna sonora

Classifiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Film d'animazione realizzati in CGI
Film d'animazione Universal Studios
Film d'animazione statunitensi
Film sui mostri